Linda Jackson peut faire référence à :
 Linda Jackson (1959), femme d'affaires d'origine anglaise ;
 Linda Jackson (1958-), coureuse cycliste canadienne.